Романов — російське прізвище.
 Романови — династія московських царів та (з 1721 року) імператорів.

Відомі носії 
 Романов Андрій Анатолійович — солдат добровольчого батальйону «Сонечко», учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Романов Артем Геннадійович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романов Артем Сергійович ( 1984) — російський хокеїст, нападник.
 Романов Борис:
 Романов Борис Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Борис Олександрович (1889—1957) — радянський історик.
 Романов Вадим Валерійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Романов Володимир:
 Романов Володимир Павлович (1796—1864) — український географ, мандрівник, декабрист.
 Романов Володимир Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Володимир Федорович (1913—1985) — Герой Радянського Союзу.
 Романов Григорій Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Дмитро Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романов Дмитро Павлович (1891—1942) — єдиний син великого князя Романова Павла Олександровича.
 Романов Іван Валентинович (1965—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романов Іван Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Ернст Іванович (* 1936) — російський актор. Лауреат Державної премії СРСР; заслужений артист РСФСР, нарожний артист РФ.
 Романов Євген Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Костянтин Михайлович ( 1985) — казахський хокеїст, правий нападник.
 Романов Микола:
 
 Романов Михайло:
 Романов Михайло Данилович — український режисер-документаліст.
 Романов Михайло Федорович — перший московський цар з династії Романових.
 Романов Михайло Федорович (1896—1963) — український та російський актор, режисер. Народний артист СРСР (1951).
 Романов Михайло Якович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Олег Костянтинович ( 1970) — радянський/білоруський хокеїст, захисник.
 Романов Олександр:
 Романов Олександр Георгійович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Олександр Євдокимович — художник-імпресіоніст.
 Романов Олександр Ксенофонтович ( 1897) — радянський футбольний суддя.
 Романов Олександр Михайлович — російський державний і військовий діяч, четвертий син великого князя Михайла Миколайовича та Ольги Федорівни, онук Миколи I.
 Романов Олексій Федорович — український політичний діяч, проросійської орієнтації.
 Романов Павло Мінайович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Петро Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Петро Миколайович (1864—1931) — Великий князь, генерал-лейтенант російської армії.
 Романов Рой Джон — 12-й Прем'єр Саскачевану, канадський політик й адвокат.
 Романов Роман Анатолійович — депутат Херсонської обласної ради VI скликання, Генеральний директор компанії «Автопланета».
 Романов Семен:
 Романов Семен Терентійович — повний кавалер ордена Слави.
 Романов Семен Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Сергій Миколайович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романов Сергій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Романов Станіслав Ігорович ( 1987) — російський хокеїст, захисник.
 Філарет (патріарх Московський) (близько 1554 р. — †1633 р.) — династія Романових, 3-й патріарх Московський.
 Романов Федір Анатолійович (1983—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романов Юрій Михайлович — радянський та український футболіст, захисник.
 Романов Яків Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Спиридон (Романов) ( 1980) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату)

Див. також 
 Романова — жіночий варіант прізвища.
 Романів

Примітки 

Російські прізвища